Арчи — женское и мужское имя. Также может означать:

В индуизме 
 Арчи — одна из аватар богини Лакшми, совершившая ритуал самосожжения на похоронах мужа.

Топонимы 
 Арки — город в Италии, расположен в регионе Абруццо, подчинён административному центру Кьети.
 Арчи (Архи) — древнеизраильское селение, упоминаемое в библейской книге Иисуса Навина ().
 Арчи — город в округе Касс, Миссури, США.
 Арчи — район в афганской провинции Кундуз.
 Арчиб — село на юго-востоке Чародинского района Дагестана.

Другое 
 Арчи Гудвин — сыщик, персонаж серии детективных романов американского писателя Рекса Стаута.
 Арчи Маршалл — британский певец, автор песен, музыкант.
 Арчи Мур — американский боксёр, чемпион мира в полутяжёлой весовой категории 1952—1960 гг.
 Арчи Панджаби — британская актриса индийского происхождения, наиболее известная по роли Калинды Шармы в сериале CBS «Хорошая жена».
 Archie Comics
 Арчи Костелло — персонаж книг Роберта Кармье «Шоколадная война» и «После шоколадной войны».